Mabang bezeichnet:

 Mabang (Xilin) (马蚌乡), Gemeinde in Guangxi, China
 Mabang (Ghana), Ort in der Ashanti Region, Ghana
 Mabang (Sierra Leone), Ort in der Provinz Northern, Sierra Leone